Maria Theresia Carolina Josepha (Napels, 6 juni 1772 – Wenen, 13 april 1807), was een prinses der Beide Siciliën. Ze was de dochter van Ferdinand I der Beide Siciliën. Ze trouwde met keizer Frans II en werd zo keizerin van het Heilige Roomse Rijk en van Oostenrijk.

Leven 
Maria Theresia werd in 1772 geboren als het oudste kind van Ferdinand I der Beide Siciliën en Maria Carolina van Oostenrijk. Na haar volgden nog zestien broertjes en zusjes, van wie een aantal in de hoogste adel trouwden; haar zusje Louisa Maria van Bourbon-Sicilië trad in het huwelijk met Ferdinand III van Toscane; zus Marie Amélie trad in het huwelijk met Lodewijk Filips I van Frankrijk en zus Maria Antonia trad in het huwelijk met Ferdinand VII van Spanje en werd daarmee kroonprinses van Spanje.

Zelf trouwde Maria Theresia op 19 september 1790 met haar neef Frans van Habsburg, de latere keizer van het Heilige Roomse Rijk, keizer van Oostenrijk, koning van Bohemen, koning van Hongarije, aartshertog van Oostenrijk, hertog van Luxemburg, hertog van Brabant en graaf van Vlaanderen. Ze waren beiden kleinkinderen van keizer Frans I Stefanus en keizerin Maria Theresia. Twee jaar na de huwelijksvoltrekking werd haar gemaal keizer en zij werd aldus keizerin. In 1806 veranderde haar titel van keizerin van het Heilige Roomse Rijk in keizerin van Oostenrijk. Deze titel droeg ze maar 1 jaar, want ze stierf in 1807, enkele dagen na de geboorte van haar twaalfde kind. Ze was 34 jaar oud.

Uit het huwelijk werden twaalf kinderen geboren. Vanwege hun verwantschap hadden een groot deel van hun kinderen een slechte gezondheid. Ook hadden een paar kinderen geestelijke beperkingen: Maria Anna was zwakzinnig en had haar hele leven lang verzorging nodig, en bij de geestelijke gezondheid van Ferdinand I van Oostenrijk werden ook veel vraagtekens geplaatst.

Kinderen 
Uit het huwelijk met Frans II van het Heilige Roomse Rijk werden twaalf kinderen geboren:
 Marie Louise (7 december 1791 - 17 december 1847), gehuwd met keizer Napoleon Bonaparte
 Ferdinand (19 april 1793 - 29 juni 1875), keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije
 Marie Caroline (8 juni 1794 - 17 maart 1795)
 Caroline Ludovika (4 december 1795 - 30 juni 1799)
 Leopoldine (22 januari 1797 - 11 december 1826), gehuwd met keizer Peter I van Brazilië
 Marie Clementine (1 maart 1798 - 1881), gehuwd met haar oom Leopold van Bourbon-Sicilië (zoon van koning Ferdinand I der Beide Siciliën)
 Josef Frans (9 april 1799 - 30 juni 1807)
 Maria Carolina (8 april 1801 - 22 mei 1832), gehuwd met kroonprins Frederik August van Saksen
 Frans Karel (7 december 1802 - 8 maart 1878), vader van keizer Frans Jozef I van Oostenrijk en keizer Maximiliaan van Mexico
 Maria Anna (8 juni 1804 - 28 december 1858), was zwakzinnig
 Johan Nepomuk (30 augustus 1805 - 19 februari 1809)
 Amalie Theresia (6 april - 7 april 1807)

Voorouders 

Huis Bourbon-Sicilië
Partner van de keizer van het Heilige Roomse Rijk
Partner van de heerser van Oostenrijk
Partner van de koning van Bohemen
Partner van de koning van Hongarije
Partner van de hertog van Brabant
Partner van de graaf van Vlaanderen
Gravin en hertogin van Luxemburg
Bourbon, M
Bourbon, M